Mercato delle carni – edificio storico a Anversa, in Belgio
Mercato delle carni – edificio storico a Haarlem, nei Paesi Bassi